Robert Maxwell – imprenditore e politico britannico
 Robert Maxwell, V Lord Maxwell – nobile scozzese del XVI secolo
 Robert Maxwell – nobile scozzese del XVII secolo, conte di Nithsdale
 Robert Maxwell – nobile irlandese del XVIII secolo, conte di Farnham
 Robert Maxwell – golfista britannico
 Robert Maxwell – compositore statunitense
 Robert Maxwell – vescovo irlandese del XVII secolo
 Robert Maxwell – calciatore statunitense (detto Tiny)
 Robert Dale Maxwell – militare statunitense
 Robert Maxwell Ogilvie – latinista scozzese